Руб ел Хизб () е ислямски символ във формата на октаграм, представен като два припокриващи се квадрата, който се намира на редица емблеми и знамена.

На арабски език Rubʻ означава „една четвърт“, докато Hizb означава група или партия. Първоначално е използван в Корана, който е разделен на 60 Hizb (60 групи с приблизително еднаква дължина); символът определя всяка четвърт на Hizb, докато Hizb е половината от джуз'. Основната цел на тази разделителна система е да улесни рецитирането на Корана.

Галерия

Източници 

Религиозни символи